Le Limbourg, en néerlandais , est une région historique située aux environs des villes de Liège (Belgique), Maastricht (Pays-Bas) et Aix-la-Chapelle (Allemagne). Divers lieux et entités politiques sont associés à cette appellation. Toutes ces entités doivent leur nom à la ville de Limbourg.

Comté, duché, provinces 

 Comté de Limbourg, une subdivision de la Lotharingie inférieure au  ;
 Duché de Limbourg, fondé en 1101, succédant au précédent ;
 Comté de Limbourg-sur-la-Lenne, fondé en 1225, issu du comté d'Isemberg, porte son nom en l'honneur du précédent ;
 Province de Limbourg, une province du Royaume-Uni des Pays-Bas (1815-1830) puis du Royaume de Belgique indépendant (1830-1839) ;
  Province de Limbourg (chef-lieu : Maastricht), province englobant la partie est de la précédente à la suite de la partition du traité des XXIV articles, c'est la partie néerlandaise ;
 Province de Limbourg (chef-lieu : Hasselt), province belge (en Région flamande) résultant du même traité que précédemment, se trouvant à l'ouest et une petite section au sud de l'ancienne province.

Localités 

 Limbourg ou Limbourg-Dolhain, ville de Belgique et commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège, ancienne capitale du comté et du duché de Limbourg et qui a donné son nom à ces derniers ;
 Limbourg-sur-la-Lahn, ville de Hesse, en Allemagne ;
 Limbourg-sur-la-Lenne (renommée en allemand Hohenlimburg en 1903), ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne qui fut le siège du comté de Limbourg, fondé par les comtes de Limburg Stirum en 1242 ;
 Limbour, un quartier de la ville de Gatineau, en bordure de la rivière Gatineau.

Sport 
 OCI Limburg Lions Geleen, club de handball, localisé à Geleen (Pays-Bas)
 Limburg United, club de basket-ball, localisé à Hasselt (Belgique)
 Limburg Shotguns, club de football américain, localisé à Bourg-Léopold (Belgique)

Patronyme 
 Frères de Limbourg, trois artistes auteurs de plusieurs livres d'heures dont Les Très Riches Heures du duc de Berry, originaires de Nimègue : Herman de Limbourg, Jean de Limbourg et Paul de Limbourg
 Maison de Limbourg, apparait au milieu du  avec Waléran , comte de Limbourg († 1082)
 Maison de Limburg Stirum ou Maison de Limbourg Styrum, issue de la précédente, est une ancienne famille régnante du Saint-Empire romain germanique, dont les descendants subsistent en Belgique et aux Pays-Bas
 Georges Limbour (1900-1970), un écrivain et poète français
 Helge Limburg (né en 1982), homme politique allemand
 Jean-Philippe de Limbourg et Robert de Limbourg, natifs de Theux respectivement en 1726 et 1731, s'illustrèrent dans le domaine médical (l'aîné, recevra le titre de chevalier du Saint-Empire)
 Maurice de Limbourg (1634-1664), comte de Limburg-Styrum-Styrum, un comté de l'Allemagne médiévale

Divers 
 Limburg, un pétrolier français lancé en 2000
 Limbourg (en ), un fromage produit en Allemagne et en Belgique
 Diocèse de Limbourg, diocèse autour de Limbourg-sur-la-Lahn
 Abbaye de Limbourg, à Bad Dürkheim